Paka est un mot swahili qui désigne le « chat ».

Mais Paka peut aussi désigner :
 Paka, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čaglin, comitat de Požega-Slavonie ;
 Paka, une localité de Croatie située dans la municipalité de Novi Marof, Comitat de Varaždin ;
 Pakalolo, hybride de lignées de cannabis ;
 Paka, un volcan du Kenya ;
 Paka, une rivière en Slovénie ;
 Paka, un auteur de bande dessinée.
Paka, un personnage de l'animé The ones within.

Voir aussi

Notes et références